Світ — мультивсесвіт (метавсесвіт), гіпотетична безліч всесвітів.
 Світ — назва планети Земля з людської точки зору, вся людська дійсність, середовище в якому існує людина під час життя.
 Світ — те саме, що світло.
 Світ — час перед сходом сонця; світанок.

ЗМІ 
 «Світ» — видання.
 «Сільський Світ» — видання.
 «Східний Світ» — видання.

Персоналії 
 Лоретта Світ (; нар. 1937) — американська характерна актриса театру та кіно.
 Світ Іван — громадський діяч.

Див. також 
 Новий Світ (значення)
 Перший світ
 Другий світ
 Третій світ
 Четвертий світ

Примітки